Quanta cura — энциклика Бенедикта XIV (1741).
 Quanta cura — энциклика Пия IX (1864).